Сіко́рський (Сіко́рські, від , ,  — синиця) — слов'янське прізвище.

Відомі носії 
 Адам Сікорський — польський історик і журналіст.
 Богдан Сікорський — польський релігійний діяч, єпископ Римо-католицької церкви.
 Болеслав Сікорський — польський правник і економіст.
 Брайан Сікорські — американський бейсболіст, реліф-пітчер.
 Броніслав Сікорський — польський військовий діяч.
 Броніслав Кароль Сікорський — польський військовий діяч.
 Сікорський Вадим Віталійович — російський і радянський поет і прозаїк, син Тетяни Сікорської.
 Сікорський Вадим Іванович — український режисер-постановник.
 Вацлав Сікорський — учасник Варшавського повстання.
 Вітольд Сікорський — польський футболіст, нападник.
 Владислав Сікорський — польський військовий і державний діяч.
 Сікорський Всеволод Михайлович — білоруський і радянський історик і громадський діяч.
 Єжи Сікорський — польський скульптор.
 Єжи Сікорський — польський історик.
 Сікорський Іван Олексійович — український психолог і психіатр, батько Ігоря Сікорського.
 Сікорський Ігор Іванович — український і американський авіаконструктор.
 Сікорський Ігор Олександрович — український футболіст, півзахисник.
 Сікорський Казимир Броніславович — український художник-сценограф, скульптор.
 Казімєж Сікорський — польський композитор, музикознавець, педагог.
 Казімєж Сікорський — польський математик, піяр.
 Казімєж Сікорський — польський геодезист.
 Кристіан Сікорський — польський хокеїст, тренер.
 Сікорський Лейба Вульфович — російський революціонер і терорист.
 Лешек Сікорський — польський політик, хірург.
 Сікорський Микола Михайлович — російський книгознавець, видавець.
 Сікорський Микола Онуфрійович (1920—1990) — червонофлотець Дніпровської флотилії, Герой Радянського Союзу.
 Сікорський Михайло Іванович — український історик і краєзнавець.
 Сікорський Петро Дмитрович (Полікарп) — український релігійний діяч, митрополит УАПЦ.
 Сікорський Петро Максимович — український військовий діяч.
 Радослав Сікорський — польський політик.
 Роман Сікорський — польський математик.
 Сікорський Сергій Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Сікорська Тетяна Сергіївна — радянська поетеса та перекладач.
 Томаш Сікорський — польський піаніст і композитор.
 Францішек Сікорський — польський військовий діяч.
 Сікорський Яків Парфентійович — український письменник.
 Януш Сікорський — польський співак.

Сікорська
 Сікорська Галина Федорівна — Герой Соціалістичної Праці.
 Сікорська Зінаїда Степанівна — український лінгвіст, педагог, багаторічний декан факультету української філології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Інше 
 Hans Sikorski — німецьке видавництво.
 Sikorski Musikverlage — німецьке видавництво.
 Вулиця Авіаконструктора Ігоря Сікорського — вулиця у Шевченківському районі Києва.
 Польський інститут і музей Сікорського — лондонська недержавна організація польської діаспори.
 Сікорський — кратер на Місяці.
 10090 Сікорський — астероїд головного поясу, відкритий 13 жовтня 1990 року.
 Рудольф Сікорські — персонаж циклу романів братів Стругацьких.

Авіація 
 Sikorsky Aircraft — американська компанія, виробник літаків і гелікоптерів.
 Сікорський С.XVI — винищувач часів Першої світової війни.
 Sikorsky SH-60 Seahawk — американський гелікоптер.

Слов'янські прізвища
Польські прізвища